Dans la mythologie grecque, Hécate est une divinité lunaire.
 En astronomie, (100) Hécate est un astéroïde.
 En armurerie, un PGM Hécate II est un fusil de précision.
 Le détroit d'Hecate, en Colombie-Britannique.
 Hécate est le nom donné à deux personnages fictifs de l'univers de Marvel Comics, dont est un qui est important de la série de comics Hellboy. Ennemie du personnage principal, Hécate aux yeux de gorgone y est

Œuvres 
 Hécate, roman de Pierre Jean Jouve paru en 1928.
 Hécate et ses chiens, roman de Paul Morand paru en 1954. 
 Hécate, maîtresse de la nuit, film de Daniel Schmid en 1982.

références